Il doppio del torneo di tennis Torino Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Byron Black e John-Laffnie de Jager che hanno battuto in finale T. J. Middleton e Ted Scherman 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Shelby Cannon /  Greg Van Emburgh (semifinali)
 Jeff Brown /  Stefan Kruger (primo turno)

 Ola Jonsson /  Olli Rahnasto (primo turno)
 Francisco Montana /  Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torino Challenger 1992